Hydrocorella är ett släkte av nässeldjur. Hydrocorella ingår i familjen Hydractiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Hydrocorella